Helena Marie Rakousko-Toskánská ( Helena Maria, Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Toskana, 30. října 1903, Linec – 8. září 1924, Tübingen) byla rodem rakouská arcivévodkyně pocházející z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, sňatkem vévodkyně württemberská.

Původ a mládí 
Narodila se v Linci jako Helena Marie Alice Kristýna Josefa Anna Markéta Magdalena Walburga Blandina Cecílie Filomena Carmela Ignacie Rita de Cascia, arcivévodkyně rakouská, princezna toskánská. Jejími rodiči byli arcivévoda Petr Ferdinand Toskánský a jeho manželka, bourbonsko-sicilská princezna, Marie Kristina.

Mládí prožila v Salcburku a ve Vídni.

Manželství a potomci 
V roce 1923 se provdala za vévodu Filipa Albrechta Württemberského (1893–1975), který byl královským majorem v. v. Manželství trvalo pouhý jeden rok, neboť Helena zemřela několik dní po porodu své jediné dcery Marie Kristýny.

Pohřbena byla do württemberské rodinné hrobky v Altshausenu.
 Marie Kristina (* 1924) ∞ 1948 Jiří Hartmann Lichtenštejnský (1911–1988)

O čtyři roky později se Filip Albrecht oženil podruhé. Jeho vyvolenou se stala Helenina mladší sestra Rosa, se kterou měl šest dětí.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
  Toskánští Habsburko-Lotrinkové
  Pohřbení v Altshausenu

Helena Toskánská
Helena Toskánská
Württemberkové
Helena Toskánská
Helena Toskánská
Württemberské vévodkyně
Narození v roce 1903
Narození 30. října
Narození v Linci
Úmrtí 8. září
Úmrtí v roce 1924
Úmrtí v Tübingenu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v Altshausenu
Ženy